Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1960 si disputò dal 7 al 19 marzo 1960. Si trattò della 22ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Ohio State Buckeyes allenati da Fred Taylor, al primo successo della loro storia. Jerry Lucas venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (7)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: Fred Taylor
Vice-allenatori: Jack Graf, Frank Truitt
Preparatore atletico: Ernie Biggs

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1960
Campionato di pallacanestro NCAA Division I